Аризонские рейнджеры () — вспомогательная гражданская служба, которая поддерживает правоохранительные органы в американском штате Аризона.

История 
Появились в 1901 году с целью избавления территории Аризоны от преступников и коррупции. В то время территория была очень опасной, конгресс Соединённых Штатов отклонил заявление губернатора о том, чтобы Аризона стала штатом, отчасти из-за отсутствия закона и порядка. Рейнджеры были хорошо обучены, хорошо экипированы и очень эффективно задерживали даже самых опасных преступников, превратившись в один из лучших правоохранительных органов в стране. Созданные по образцу техасских рейнджеров, рейнджеры штата Аризона должны были выслеживать и арестовывать преступников на территории, особенно вдоль мексиканской границы. К 1908 году большинство преступников были арестованы, убиты или бежали в Мексику. Рейнджеры были распущены по политическим причинам в 1909 году. Вскоре после этого Аризона стала 48-м штатом.

Снова появились в 1957 году и продолжают служить штату Аризона сегодня. Они не получают государственного финансирования, каждый рейнджер оплачивает свое обучение и экипировку. В 2019 году Аризонские рейнджеры пожертвовали примерно 86 200 часов, сэкономив налогоплательщикам Аризоны миллионы долларов. Полицейские департаменты часто вызывают рейнджеров, чтобы помочь с трудоёмкими задачами, такими как контроль дорожного движения, наблюдение, сохранение места преступления, охрана суда и транспортировка заключённых. Каждый час, который жертвует рейнджер, даёт этим полицейским дополнительное время для защиты друг друга и сообществ, которым они служат.

См. также 
 Техасские рейнджеры
 
 
 
 
 
 501(c)(3) organization 
 Posse comitatus

Литература 
 DeSoucy, M. David, Arizona Rangers, Arcadia Publishing, 2008, 
 Miller, Joseph, editor, The Arizona Rangers, Hastings House, 1975, hardcover, 268 pages, 
 O'Neal, Bill, The Arizona Rangers, Eakin Press, 1987, 
 Moyer, Geff, Billy Old, Arizona Ranger, Sunstone Press, Santa Fe, NM, 2016, 269 pages,

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Arizona Rangers reenactment group Bremen-Germany
 David Leighton, "Street Smarts: Slight but tough rancher helped tame wild, wooly Arizona," Arizona Daily Star, 14 мая 2013

Воинские части и формирования, созданные в 1901 году
Дикий Запад
История Аризоны